Эмген-Убаши Дондуков (1840—1902) — зайсанг Бага-Чоносовского аймака волжских калмыков.

Был награждён рядом царских наград, построил первую в Калмыкии каменную усадьбу в урочище Годжур. .

Являясь родовым зайсангом Бага-Чоносовского аймака, также представлял царскую администрацию в качестве управителя всех дербетских улусов в Калмыцкой степи. Стал первым организатором коневодческого племенного рассадника на территории Калмыкии.. Один из наиболее заметных коневодов калмыцкой степи.

Примечания 

Калмыки
Коневоды
Калмыцкая аристократия